Щербиничское сельское поселение — муниципальное образование в центральной части Злынковского района Брянской области. Административный центр — село Большие Щербиничи.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём слияния дореформенных Большещербиничского и Малощербиничского сельсоветов.

Население

Населённые пункты

Примечания 

Муниципальные образования Злынковского района
Сельские поселения Брянской области